Smučanje za hendikepirane na Zimskih olimpijskih igrah 1988.

Rezultati (demonstracijska disciplina)

Moški

Ženske

Športi Zimskih olimpijskih iger 1988